Ел Еспиналито има више значења:

 Ел Еспиналито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еспиналито, Пуенте ел Еспинал (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику